Die Football League First Division 1919/20 war die 28. Saison der höchsten englischen Fußballliga und erste Spielzeit nach der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung im Jahr 1915. Sie begann am 30. August 1919 und endete am 1. Mai 1920.

West Bromwich Albion gewann mit neun Punkten Vorsprung vor dem FC Burnley erstmals in seiner Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Alle drei Aufsteiger Derby County, Preston North End und FC Arsenal konnten die Klasse halten; zu den beiden Absteigern in die Second Division zählten Notts County und The Wednesday. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Huddersfield Town und Tottenham Hotspur ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||18
||28
||26
||27
||28
||26
||37
||30
||33
||27
||20
||25
||27
||26
||29
||35
||28
||27
||35
||39
||27
||41

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von West Bromwich Albion 

In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1919/20 für West Bromwich Albion in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Tony Matthews, Colin Mackenzie: Albion!  A Complete Record of West Bromwich Albion 1879–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-23-2.

Weblinks 
 England 1919-20 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1919/20
Fußballsaison 1919/20